Ruelle bezeichnet:

Ruelle, eine Art Salon im 17. und 18. Jahrhundert
Ruelle-sur-Touvre, eine Gemeinde im französischen Département Charente

Ruelle ist der Familienname folgender Personen:
 Charles-Émile Ruelle (1833–1912), französischer Klassischer Philologe
 Claude Ruelle (* 1923), ehemaliger belgischer Botschafter
 David Ruelle (* 1935), belgisch-französischer Physiker und Mathematiker
 Joseph La Ruelle (1822–1900), deutscher Lithograf und Zeitungsverleger
 Pierre Ruelle (1911–1993), belgischer Romanist, Mediävist und Dialektologe